Édouard Goubert – politico indiano
 Pierre Goubert – storico francese
 Simon Goubert – batterista francese
 Stéphane Goubert – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada francese